Крупышево — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Пореченской волости.

География 
Расположена в центре района на восточном берегу озера Псово, в 11 км к юго-востоку от бывшего волостного центра Купуй и в 28 км к югу от райцентра Великие Луки.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 67 жителей.

История 
С января 1995 до декабря 2014 года деревня входила в состав ныне упразднённой Купуйской волости.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района